Als Regensburger bezeichnet man

 einen Bewohner der bayerischen Stadt Regensburg
 eine Wurstsorte, die Regensburger Wurst

Regensburger ist der Familienname folgender Personen:
 Christoph Regensburger (* 1993), österreichischer Naturbahnrodler
 Franz Regensburger (1922–2001), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Fritz Regensburger (1900–1976), deutscher Jurist
 Hermann Regensburger (* 1940), bayerischer Staatssekretär des Inneren
 Leopold Regensburger (1834–1900), badischer Anwalt
 Marianne Regensburger (1921–2002), deutsche Publizistin und Journalistin
 Norbert Regensburger (1886–1933), deutscher Rechtsanwalt und Politiker
 Reinhold Regensburger (1891–1972), deutscher Richter
 WTH Regensburger (* 1954), deutscher Maler, Bildhauer und Aktionist